Pornografia – raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica e fotografica
 Cinema pornografico
 Pornografia nel mondo
 Pornografia – romanzo di Witold Gombrowicz
 Pornografia – film del 2003 diretto da Jan Jakub Kolski